Parasol (im 18. Jh. aus französisch parasol „Sonnenschirm“ entlehnt, von italienisch para il sole „halte die Sonne ab“) steht für:

 (veraltet) Sonnenschirm
 Parasol, einen schirmförmigen Speisepilz
 PARASOL, einen französischen Erdbeobachtungssatelliten
 den Chinesischen Parasolbaum (Firmiana simplex) 
 den Bau Metropol Parasol in Sevilla
 (veraltet) einen Hochdecker in der Luftfahrt